Die Abkürzung VMA steht für:

 MTV Video Music Awards
 Verpflegungsmehraufwand
 Vanillylmandelic acid, englisch für Vanillinmandelsäure

VMA